Levana ist:

 Levana, römische Göttin, Beschützerin der Neugeborenen
 Levana (Heilpflege- und Erziehungsanstalt), Heilpflege- und Erziehungsanstalt in Baden bei Wien
 Levana oder Erzieh-Lehre, Roman von Jean Paul
 Levana and Our Ladies of Sorrow, Prosagedicht von Thomas De Quincey

Lévana ist der Familienname folgender Personen:

 Malonn Lévana (* 2004), französische Schauspielerin